— железнодорожная станция на линии Кэйо, расположенная в районе Сэтагая.

Станция названа по парку имени известного японского писателя Рока Такутоми, расположенному менее чем в километре от неё.

Планировка станции 
2 пути и две боковые назмные платформы.

Близлежащие станции